Александр Эртель: Эртель, Александр Иванович (1855—1908) — русский писатель.
 Эртель, Александр Эмануилович (1840—1907) — генерал-лейтенант.